Ponte di Maslenica (autostrada A1)
 Ponte di Maslenica (strada statale D8)